Вели́ко-Ты́рново — топоним в Болгарии:
 Велико-Тырново — город
 Велико-Тырново (община)

См. также 
 Тырново
 Малко-Тырново
 Трново